Пилени:

 Пилени — остров в северной части островов Риф, входит в состав провинции Темоту Соломоновых Островов. 
 Пилени — полинезийский язык, распространённый на Островах Риф провинции Темоту Соломоновых Островов.